Paraglycerites triassicus är en ringmaskart som beskrevs av Heinz W. Kozur 1972. Paraglycerites triassicus ingår i släktet Paraglycerites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triassicus